Lost Songs – album dei The Appleseed Cast del 2002
Lost Songs – album dei New Model Army del 2002
Lost Songs – album degli Anberlin del 2007
Lost Songs – album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 2012